

Sigle 
 PlayStation Network

Codici 
 psn – codice ISO 639-3 della lingua panasuan

Altro 
 PSN – abbreviazione aeronautica di Position – Posizione